Лито́вко:

 Литовко, Станислав Яковлевич (род. 1934) — советский хоккеист, советский и российский тренер.

Топоним 
 Литовко — посёлок в Амурском районе Хабаровского края.
 Литовко — станция Дальневосточной железной дороги.